Claridade est un mot portugais signifiant « clarté ». Il peut faire référence à:
 la revue littéraire cap-verdienne Claridade ;
 la praia da Claridade, une plage de Figueira da Foz (Portugal) ;
 Claridade, un album de samba de la chanteuse brésilienne Clara Nunes (1975) ;
 Claridade, un morceau du groupe portugais Madredeus.